La Feria Chapultepec Mágico est un ancien parc d'attractions situé dans le parc de Chapultepec, à Mexico. Le parc ouvert en 1964 était dirigé par le gouvernement mexicain.

En 1992, le "Grupo Mágico Internacional" (aujourd'hui connu sous le nom Grupo CIE) acheta le parc et le rebaptisa de son nom actuel.

Le parc est fermé le  à la suite d'un accident mortel.

Les attractions

Montagnes russes

Autres attractions 
Le parc comporte également un Top Spin, un Condor, une tour de chute, un parcours de bûches, un bateau à bascule, des autos tamponneuses, un rainbow, un kamikaze, un palais des glaces, un grand carrousel et un grand nombre de petits manèges forains pour enfants.

Liens externes 

 Site officiel du parc
 La Feria Chapultepec Mágico sur rcdb.com

Références 

Parc de loisirs au Mexique
Parc d'attractions
Parc de loisirs disparu